Заржичи (, ) — село и муниципалитет в Чехии района Кромержиж, Злинского края.

Расположен в Моравии в 11 км к юго-западу от Пршерова, 3 км к северу от Хропине, 10 км северу от Кромержиже,  в 29 км к северо-западу от Злина и в 225 км к востоку от Праги.

Находится на левом берегу реки Своднице в Верхнеморавской котловине.

Население 
Население 1 января 2021 г. составляло 717 человек. Площадь — 8.05 км².

История 
Первое письменное упоминание относится к 1261 году. Сильно пострадало во время Тридцатилетней войны.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Заржичи 

Населённые пункты Злинского края